Ippolita Maria Sforza (1445-1488) – figlia di Francesco Sforza e moglie di Alfonso II di Napoli
Ippolita Sforza (1493-1501) – figlia di Galeazzo Maria Sforza
Ippolita Sforza (1481-1520) – contessa di Campagna, moglie di Alessandro Bentivoglio
Ippolita Gonzaga Sforza – figlia di Federico Sforza conte di Santa Fiora e moglie di Alessandro Gonzaga, I Gonzaga di Vescovato